USS Chafee (DDG-90) — 40-й эскадренный миноносец из серии запланированных к 13 сентября 2002 г. 62 эсминцев УРО типа «Арли Бёрк», строительство которых было одобрено Конгрессом США.

Корабль был назван в честь сенатора Джона Лестера Хаббарда Чейфи (1922—1999), ветерана сражения на Гуадалканале.

Боевая служба

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт корабля

Эскадренные миноносцы типа «Арли Бёрк»
Суда по алфавиту